«Жила-была царевна» — российский мультипликационный фильм, созданный в 2013 году.

Мультфильм создан для малышей с 1 до 7 лет. В начале каждой серии звучит песня «Говорят что я ребёнок вредный…», или мальчик-рассказчик говорит про царевну (какая она была, что делала и т. д.)

Первые две серии были созданы при поддержке Министерства культуры РФ, а с 17 серии мультсериал создаётся по заказу ВГТРК (в титрах не указано).

Сюжет 
Жила-была царевна — новый многосерийный мультфильм про маленькую обаятельную и непоседливую девчушку. В каждой серии — поучительная история из ее жизни. Она хоть и царевна, желания у нее совершенно обыкновенные, как и у любого ребенка — побольше сладостей и поменьше нравоучений!

Заставка 
 Начальная тема: Сначала царевна улыбается, а потом она бросает подушку и подушка чуть не врезается в летающие шарики. Затем царевна пляшет с руками полных сладостей, но только одна из сладостей падает на пол и собака Бонна (ранее — Свита) уносит её. Потом блестит чаша с конфетами и царевна скатывается с горки. Затем она идёт перепачканная краской. В конце заставки появляется логотип мультсериала и название серии. В 12 серии заставки не было, а с 13 серии была более укороченная версия заставки (появлялись только логотип и название). С 1 по 11 серии заставка велась под песню "Говорят, что я ребёнок вредный...".
 Завершающая тема: титры ведутся под ту же песню, но со второго куплета. Сначала Бонна держит в зубах поводок и царевна качается на качелях. Летят шарики и царевна убирает тарелку каши в сторону. Потом пробегает собака Бонна и царевна, перепачканная краской идёт. В конце титров царевна допевает слова: "Если буду маму с папой слушать, то скучно станет им со мной ужасно! Я стараюсь быть такою, чтобы качая головою не соскучишься со мною говорили мне!". После титров высвечивается слово "конец" и логотип X-Media Digital. С 12 серии всего этого не было, а именно проходили только титры под музыку из серии.

Персонажи

Основные 
 Царевна — главная героиня мультсериала. Любит есть сладкое, смотреть мультики и играть. Ей 5 лет (с 17 серии – 6 лет). В первых эпизодах была очень капризной и непослушной (отказывалась спать, умываться и есть полезную еду); в последних эпизодах характер царевны сильно изменился, так как она сама работает над собой. Бывает нетерпеливой. Прекрасно поёт и занимается гимнастикой. Первое появление в 1 серии.
 Царь и Царица — родные родители Царевны. Вместе стараются Царевну воспитать, чтобы она не была вредной. Изначально, в первых сериях им было очень трудно; позднее, когда Царевна стала работать над собой, воспитание стало лёгким. Царю 35 лет (с 17 серии — 36 лет), а Царице 32 года (с 17 серии — 33 года). Любят смотреть сериалы, заниматься «царскими» делами и воспитать Царевну. Первое появление в 1 серии.
 Свита (позднее — Бонна) — домашний питомец Царевны. Собака породы далматин. Ей 6 лет (с 17 серии — 7 лет). Любит грызть косточку, играть с Царевной и помогает родителям воспитать её. Как Царевна, Царь и Царица, Бонна появлялась во всех сериях, кроме 15 серии.

Второстепенные 
 Дима (Дмитрий) — лучший друг Царевны. Любит играть в машинки и стройку в песочнице. Ему 5 лет. Всегда появляется вместе с Машей, как показано во всех сериях с их участием. Первое появление в 3 серии.
 Маша (Мария) — лучшая подруга Царевны. Любит играть в куклы. Ей 5 лет (с 17 серии — 6 лет). Всегда появляется вместе с Димой, как показано во всех сериях с их участием. Первое появление в 3 серии.
 Воспитательница — работник детского сада. Ей 31 год (с 17 серии — 32 года). Воспитывает детей и играет с ними. Часто предлагает детям, в том числе и Царевне, Диме, Маше, интересные занятия, как рисование, чтение сказок и лепка. Первое появление в 11 серии.
 Дед Мороз — добрый зимний дедушка, одетый в красную шубу. Вместе со Снегурочкой развозит подарки детям на Новый год. Первое появление в песне «Про деда Мороза». Появляется исключительно в новогодних выпусках.
 Снегурочка — внучка Деда Мороза. Помогает Деду Морозу развозить подарки детям на Новый год. Первое появление в 12 серии. Появляется исключительно в новогодних выпусках.

Прочие 
 Продавец магазина игрушек была упомянута в 2 серии. Появилась, когда услышала плач Царевны и угостила её большой конфетой.
 Детский доктор появился в 13 серии. Лечит детей. Когда Царевна врезалась в шкаф, подскользнувшись о бахилы, вылечил её и привёл в порядок.
 Монстры появляются в 18 серии. Думая, что они страшные, Царевна начинает бояться и кричать. Потом она поняла, что они не страшные, если над их видом смеяться.

Роли озвучивали

Список эпизодов

Первый сезон (2013—2019)

Второй сезон (2020—2022)

Царята (от Жила-Была Царевна) (2022-н.в)

История 
Идея об этом мультсериале появилась в 2012 году, когда Наталья Титаренко, прогуливаясь по Москве, увидела 5-летнюю девочку, поведением похожую на царевну. Работа над мультсериалом началась осенью 2013 года. 21 ноября 2013 года вышел трейлер об этом мультфильме, а спустя 8 дней состоялась и премьера. Популярность стала расти в середине 2016 года после выхода серии "Про еду". В сентябре 2017 года в YouTube появился официальный одноименный канал, где новые серии стали выходить здесь. Поведение и характер царевны менялись на протяжении всего сериала и есть сравнения: в первых сериях царевна была настоящая плакса, которая не ложилась вовремя, плохо ела, жадничала и ревела из-за каждого пустяка (первые 2 серии) и вела себя плохо; в сериях "Волшебные сказки" и "Монстры вокруг" царевна не капризничала, а в последних двух сериях стала более ответственной и стала вести себя лучше.

Каналы мультфильма 
 С 29 ноября 2013 г. — Теремок ТВ (YouTube)
 С 2016 г. — Мама (телеканал)
 С 1 июня 2017 г. — Мульт (телеканал)
 С 15 сентября 2017 г. — Жила-была царевна (YouTube)
 С 2 ноября 2018 г. — Карусель (телеканал)
 В 2019-2020 гг. — Детский а также и на Уникуме (телеканал)
 С 17 февраля 2020 по 31 марта 2022 г. — Малыш ТВ (телеканал)
 С апреля 2022 г. — СуперГерои/Лёва

Фестиваль 
 2019 — Суздаль-2019: Конкурсная программа - «Не хочу в садик! (Жила-была царевна)»
 2019 — «Мультимир»: X-media digital проведет конкурс «Нарисуй любимого героя мультика «Жила-была Царевна». 30 мая состоится съемка для YouTube-канала мультфильма.

Отсылки 
 В первой серии («Не буду спать!») папа-царь пел Царевне колыбельную. А собака Бонна пела песню «Сердце красавиц, склонно к измене» (из фильма-оперы «Риголетто»)
 Из пятой серии («Замарашка») папа-царь рассказывал сказку («Мойдодыр» по сказке Корнея Чуковского)
 В семнадцатой серии («Гонщица») царевна делала банни-хоп, очень сложный трюк на своём самокате.

Источники

Ссылки 
 
 Жила Была Царевна на сайте Карусель

Мультсериалы России 2013 года
Мультсериалы России
Мультсериалы 2013 года
Мультсериалы о детях
Мультсериалы, снятые по заказу ВГТРК